El término Guadarrama, que proviene del árabe y significa río del arenal, se puede referir a varias cosas: 

 Guadarrama, municipio situado en la Comunidad de Madrid (España).
 Guadarrama, población de Barinas, Venezuela.
 El río Guadarrama, afluente del río Tajo.
 La Sierra de Guadarrama, perteneciente al Sistema Central.
 El Puerto de Guadarrama, paso de montaña situado en la sierra de mismo nombre.
 El Túnel carretero de Guadarrama, por el cual la autopista A-6 atraviesa la sierra de mismo nombre.
 El Túnel de carretera de Guadarrama, por el cual el AVE atraviesa la sierra de mismo nombre.
 El Parque Nacional de Guadarrama, un espacio protegido en la sierra de mismo nombre.
 El Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, un espacio protegido en el río del mismo nombre.
 El Canal del Guadarrama, obra de ingeniería hidráulica del , nunca concluida.
 El Circuito de Guadarrama de automovilismo, situado en el municipio de mismo nombre.
 La Guadarramita, vocablo derivado de Guadarrama, que se aplica a un mineral, variedad de la ilmenita.
 La Brigada de Infantería Acorazada «Guadarrama» XII'''.